Osoby o tym nazwisku:
 Fábio Luiz Magalhães – brazylijski siatkarz plażowy, olimpijczyk
 Luís Pedro Magalhães – portugalski kierowca wyścigowy
 Nuno Magalhães – portugalski polityk i prawnik
 Vinny Magalhães – brazylijski zawodnik sztuk walki
 V.P. Magalhães – portugalski rugbysta